Een verkeersweg:
N910 (België)
N910 (Nederland), zie Provinciale weg 910